

Patronyme
Ce nom de famille se rencontre surtout en Normandie, notamment dans la Manche et en Seine-Maritime.

 Didier Digard, (1986- ), est un footballeur français.
 François Digard, (1948-2017), est un homme politique français.
 Jean-Pierre Digard, (1942- ) est un ethnologue français.
 Jean-Baptiste Auguste Digard de Lousta, (1803-1879), est un historien et poète français.

Voir aussi 
 
Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand